Winchester [vinčestr] může znamenat:

místopisný název
 Winchester, historické město v jižní Anglii
 Winchester College, soukromá škola pro chlapce
 Winchesterská katedrála
 Winchester (Virginie), město v USA

predikát osob
 Jindřich z Winchesteru (1101-1171), opat, biskup z Winchesteru a bratr anglického krále Štěpána.

jiný význam
 Winchester Repeating Arms Company, americká zbrojovka, v New Haven, Connecticut
 .22 Winchester Magnum viz .22 WMR
 .308 Winchester, komerční verze vojenského náboje 7,62 x 51 mm
 Winchester Model 1894, lovecká puška
 Winchester '73, americký filmový western z roku 1950
 Winchester City FC, fotbalový klub
 Pevný disk IBM 3340